Navnet Scheffer kan henvise til flere personer:

 Ary Scheffer (1795 – 1858) – fransk-hollandsk maler
 Carl Fredrik Scheffer (1715 – 1786) – svensk greve og diplomat
 Cornelia Scheffer-Marjolin
 Emmanuel Scheffer (født 1924)
 Henry Scheffer
 Jaap de Hoop Scheffer (født 1948) – hollandsk politiker og tidligere generalsekretær for NATO
 James Scheffer
 Juan Pablo Scheffer
 Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer
 Ulrik Scheffer

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne